Félix du Temple (1823-1890) est un officier de marine, général de brigade et pionnier de l'aéronautique français.
Jay Du Temple (1991-) est un humoriste, animateur et comédien québécois.